Сет, также Сетх, Сутех (), — в древнеегипетской мифологии бог ярости, песчаных бурь, разрушения, хаоса, войны и смерти, входящий в гелиопольскую Эннеаду. Первоначально почитался как «защитник солнца-Ра», покровитель царской власти, его имя входило в титулы и имена ряда фараонов. Сет — бог-воин с красными жгучими глазами, единственный из всех, кто способен одолеть во тьме змея Апопа, олицетворяющего мрак и жаждущего поработить Ра в тёмных глубинах подземного Нила. Позже был демонизирован, стал антагонистом в дуалистичной борьбе Гора (Хора) и Сета, персонификацией мирового зла. Также Гор и Сет могут сливаться в единое двухголовое божество Херуифи. Был покровителем далёких стран и чужеземцев.

Происхождение 
Сет был младшим сыном богини неба Нут и бога земли Геба, братом Осириса, Исиды и Нефтиды. Последняя также приходилась ему женой, от которой, по одной версии, у него родился сын Анубис.

Есть версия, по которой Сет был рождён в районе города Су (оазис Файюм). Согласно Гелиопольской космогонии, он появился на свет, выскочив из бока матери Нут. День его рождения — третий предновогодний — считался несчастливым для всего Египта, в этот день старались не делать никаких важных дел.

Имел несколько жён, в числе которых — Нефтида, Таурт, угарито-финикийские богини Анат и Ашторет и др. Издревле ассоциировался с мужской сексуальной силой.

Изображения 

Самое раннее изображение бога выявлено на резном предмете из слоновой кости, обнаруженном в одной из гробниц эль-Махасны, датированной эпохой Накада I.

 Сет изображается, как правило, с головой осла, трубкозуба. С длинными ушами, красной гривой и красными глазами (цвет смерти, то есть пустынного песка, хотя изображение его можно встретить и совсем иное).
 Существуют изображения в виде различных животных: крокодила (рельеф юго-западного зала храма Хатхор в Дендере), самца гиппопотама (папирус Жумиляк), змея (рельеф в храме Рамсеса II в Асуане), а также в сборном облике: гиппопотам в шкуре крокодила (фреска на стене гробницы Ментухотепа). Но нет точных подтверждений, что это именно Сет.
 Известен миф, в котором Сет плюнул в глаза Гору, приняв облик чёрной свиньи. Из-за этого свиньи считались нечистыми (несмотря на то, что в глубокой древности встречались изображения Нут в виде свиньи с поросятами-звёздами).
 Изображения «зверя Сета» сохранилось на булаве царя Скорпиона. В египетском языке иероглиф «зверь Сета» E20 был идеограммой, которая служила детерминативом к таким словам как «дикий», «злой», «свирепый». В более поздние эпохи создание, похожее на описание «зверя Сета», упоминается в арабских текстах как «салава».
 Изображения Сета достаточно зооморфны, нет единого мнения по поводу того, какое же животное было отображением Сета.

Священными животными Сета были свинья («отвращение для богов»), антилопа, окапи (жираф) и др., главным был осёл.

Мифология 

Согласно древнеегипетской мифологии, супруга Сета Нефтида полюбила Осириса и, приняв облик его жены Исиды, зачала от него сына Анубиса (по другим версиям — отцом Анубиса был Сет или Ра). Опасаясь гнева супруга, Нефтида бросила младенца в камышовых зарослях, где с помощью собак его нашла Исида.

Сет решил отомстить брату. Согласно ранней версии легенды, он подстерёг Осириса на охоте и убил его. Более поздние версии сообщают, что Сет действовал в союзе с 70-ю заговорщиками. На один из праздников он приказал доставить красивый саркофаг и обещал подарить его тому, кому он придётся впору. Едва Осирис лёг в саркофаг, заговорщики захлопнули крышку, заколотили и бросили в Нил. (Согласно мемфиской легенде, тело Осириса бросили в реку, где тот пролежал три дня и три ночи, поедаемый рыбами). Трон занял Сет.

Услышав об убийстве мужа, Исида обрезала волосы, облачилась в траурные одеяния и отправилась на поиски Осириса. Ей во всём помогала Нефтида, бежавшая от Сета. Обретя тело Осириса, женщины спрятали его в болотах близ города Буто, чтобы оплакать. Но Сет нашёл и разрубил тело брата на 14 (или 16, или 18) частей, а затем разбросал по Дельте.

Исида тайно родила от Осириса сына Гора и, чтобы уберечь его от гнева Сета, положила младенца в корзину или сундук и пустила по водам Нила. Божественная няня Рененутет заботилась о нём, пока он не открыл себя миру, «надев свой пояс в густых зарослях» (то есть возмужал). Побуждаемый духом Осириса, Гор решил стать «мстителем за своего отца».

Тяжба Гора и Сета 
Восемьдесят лет бились Гор и Сет. Исида выступала на стороне сына в его противостоянии с Сетом за трон, но также из добрых сестринских чувств иногда приходила на выручку брату Сету. Во время одного из сражений Сет вырвал у Гора его око, ставшее затем великим амулетом уаджет; Гор же кастрировал Сета, лишив его основной части его сущности. По одной из легенд отрезанная в битве передняя нога Сета была заброшена в северную часть неба, где боги приковали её золотыми цепями к извечным опорам небес и поставили охранять её грозного гиппопотама — Исиду Хесамут.

Осуждённого Сета, обернувшегося пантерой, боги решили сжечь, а Анубис снял шкуру с Сета и надел на себя. Затем он отправился в святилище Осириса и калёным железом выжег на шкуре свой знак.

Когда Гор выиграл спор у Сета, он основал город Эдфу, где расположен храм, построенный в его честь. Стены храма украшены рельефами времён правления фараона Цезариона, представляющими собой борьбу двух божеств.

Культ 

В период Древнего царства Сет наряду с Гором считался богом — покровителем царской власти, что отражено в «Текстах пирамид» и в титулах фараонов II династии (сочетание имён Сета и Гора означает «царь»). При гиксосах Сет был отождествлён с их богом Ваалом, местом его культа как главного бога стала столица Египта Аварис. В начале периода Нового царства имена «Сети» встречаются ещё достаточно часто; эти имена носили фараоны XIX династии: Сети, Сетнахт; Сету давался эпитет «могучий». В договоре Рамсеса II с хеттами Сет упоминается наряду с хеттскими богами.

Предметы с изображением животного, символизирующего Сета, появились в Додинастический период, в эпоху Накада I (3800-3600 гг. до н. э.). Они были найдены в районе Накады. В те времена Сет был божеством металлов и покровителем Верхнего Египта, и в его характере ещё не проявлялись негативные черты. В эпоху до объединения Египта фараоном Нармером за власть боролись сторонники Сета и Гора. Победа досталась Гору, и его имя стало составной частью титулатуры монарха; когда Гор и Сет изображаются вместе, то Гор непременно стоит впереди Сета.

С концом Древнего царства его культ постепенно демонизировался из великого защитника Ра в злое могущественное божество, не утратившее при этом своих первоначальных функций. После такой трансформации Сет отнюдь не воспринимался египтянами как нечто злое и враждебное (например, как змей Апоп или крокодил Мага). Несмотря на проигранный спор и многочисленные преступления, в том числе убийство Осириса, Сет остаётся повелителем южных областей Египта, повелителем подвластной ему силы — плохой погоды и песчаных бурь. Особенно почитался он Рамсессидами как владыка воинской доблести и смелости. Основная функция Сета состояла в том, чтобы сражаться в одиночку со змеем Апопом, защищая Солнечную ладью (папирус Жумиляк). Однако начиная с Третьего переходного периода, особенно в эпоху Птолемеев, когда культ Гора был вознесён особо высоко, Сет превращается сугубо в символ зла и становится ненавистным злодеем, источником вселенского зла.

Планета Меркурий считалась небесным образом Сета — «Сет в вечерних сумерках, Бог в утренних сумерках». Цвет Сета — рыже-красный, подвластная сторона света — юг.

Культ Сета процветал в Омбосе (вблизи Накада), Ком-Омбосе, Гипселе, оазисах Дахла и Харга, а особенно в северо-восточной Дельте Нила. В оазисе Дахла вплоть до XXII династии существовал оракул Сета. Хотя уже во времена XXVI династии этот бог стал явным олицетворением зла.

Папирус Анастаси II пишет о событиях времён Рамзеса III:
Его Величество (Рамзес III) построил себе укреплённый дворец, именуемый «Великий в победах». Он находится между Речену и Тамери, изобилует пищей и запасами. Он построен по образцу Гермонтиса, а его протяжённость — такая же, как у Хут-ка-Птаха. Солнце восходит на обеих своих световых горах (понятие из египетской мифологии), а опускается в центре этого города. Все люди покидают свои города и селятся в округе (этого города). На западе (города) располагается храм Амона, на юге — храм Сета. Астарта находится на востоке, а Уто — на севере. Укреплённый дворец, который находится в этом городе, (так же велик), как обе световых горы неба. Рамзес II в нём как бог, «Монту в Обеих землях» как докладчик, «Господин Солнце» как визирь, дружественно настроенный к Египту.

Сопоставления 
Сопоставления Сета с другими египетскими богами и божествами пантеонов других народов.
 Сами египтяне иногда отождествляли его с Бебаном.
 У ливийцев — Аш.
 На Синайском полуострове — Немти.
 У хурритов — Тешуб.
 При гиксосах отождествлялся с Ваалом, местом его культа стал город Аварис. Имена жён Сета (Анат, Ашера или Астарта) тождественны именам жён Йево и Баала  .
 В древнегреческой мифологии — Тифон.

Сет в массовой культуре 

 Один из героев романа Роджера Желязны «Создания света, Создания тьмы».
 В гиборийском (хайборийском) мире Конана Сет является богом Стигии, покровителем колдунов Чёрного круга и главным антагонистом Митры. Вопреки традиции, он изображается в виде змеи.
 В книгах Рика Риордана «Красная пирамида», «Огненный трон» и «Тень Змея».
 2001 — «Американские боги»
 2010 — «Наследники богов»
 В честь Сета названо описанное в 2017 году насекомое Euderus set
Является главным героем манхвы "Эннеада".

Кинематограф 
 1975 — в эпизоде «Пирамиды Марса» классического сериала «Доктор Кто» Сутек — инопланетное божество, погребённое собратьями под пирамидой в Сахаре. Доктор столкнулся с ним в 1911 году, когда Сутек планировал сбежать из своей темницы и уничтожить Землю.
 1997—2007 — в фантастическом сериале «Звёздные врата: SG-1» Сет — один из гоа’улдов (фараон-инопланетянин). Непосредственно ему посвящена серия «Сэт», где он представлен бессмертным, ныне живущим на Земле, и является главарём тоталитарной деструктивной секты.
 1998 — мультфильм «Приключения Папируса» (Франция); Сет — главный антагонист.
 2003—2008 — мультфильм «Тутенштейн» (США)
 2006 — «Тутанхамон: Проклятие гробницы»
 2016 — «Боги Египта»; роль Сета исполнил Джерард Батлер
 2017 — «Мумия»; роль Сета исполнил Хавьер Ботет.

Видеоигры 
 В ролевой игре Vampire: The Masquerade есть клан «Последователи Сета», которые описываются как коварные вампиры египетского происхождения.
 В компьютерной игре Tomb Raider: The Last Revelation Сет выступает в роли главного антагониста и финального босса. Сюжет игры полностью посвящён ему.
 Egypt 3: The Egyptian Prophecy
В компьютерной игре жанра MOBA Smite в качестве игрового персонажа.
В серии игр Hello Charlotte в качестве "кукловода", самого игрока
Появляется в игре Egypt: Old Kingdom как один из трёх возможных богов-покровителей игрового города Мемфиса.

См. также 
 Храм Сета

Примечания

Комментарии

Примечания

Литература 
 

Боги войны
Боги зла
Боги неба и атмосферных явлений
Боги планеты Меркурий
Боги по алфавиту
Древнеегипетские боги
Фараоны династии богов
Эннеада